Freyermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Freyermuth (1904–1971), französischer Fußballspieler
 Gundolf S. Freyermuth (* 1955), deutsch-amerikanischer Medienwissenschaftler und Publizist
 Ortwin Sam Schneider-Freyermuth (* 1958), deutschamerikanischer Videospiel-Manager, Rechtsanwalt und Filmproduzent